Maria (voornaam), een meisjesnaam 
en daarnaast naar de volgende betekenissen:

Personen 
 Maria (moeder van Jezus), de moeder van Jezus, wordt gezien als heilige in de Katholieke kerk
 Maria (dochter van Stilicho), actief in het West-Romeinse Rijk rond het jaar 400
 Maria (rebellenleider) (-1716), aanstichtster van de slavenopstand op Curaçao in 1716
 Maria (vrouw van Kleopas), de vrouw van Kleopas, ook wel genoemd de andere Maria, een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament
 Maria Kanellis, een professionele worstelaar die gekend is bij WWE
 Maria Magdalena, een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament
 Maria van Bethanië, een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament

Muziek 
 Maria (nummer uit West Side Story), een nummer uit de musical West Side Story
 Waltzing Maria, een nummer van de Nederlandse band BZN
 Maria (Ricky Martin), een lied van Ricky Martin uit 1995
 Maria (Blondie), nummer van de Amerikaanse rockgroep Blondie uit 1998
 Maria (René Schuurmans), een lied van René Schuurmans uit 2007
 Maria (Rinus Werrens), een lied van Rinus Werrens uit 2012
 Maria (Bizzey & Ronnie Flex), een lied van Bizzey & Ronnie Flex in samenwerking met $hirak uit 2018

Overig 
 Maria (film), een Nederlandse film uit 1986 
 Maria (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kopenhagen
 Mariakaakje, een biscuit van de Nederlandse voedingsmiddelenfabrikant Verkade
 Maria (Madagaskar), een plaats in Madagaskar
 Maria (schip, 1948), een Nederlands bootje
 Maria (Siquijor), een plaats op Siquijor op de Filipijnen
 Maria (orkaan), Atlantische categorie-vijf-orkaan uit 2017
 Maria (taal), een taal (ook wel gezien als dialect) in India
 Maria (tijdschrift), een glossy tijdschrift dat slechts een jaargang kende 
 María, een gemeente in de Spaanse provincie Almería
 MariaDB, een relationeel databasemanagementsysteem
 het meervoud van mare, een donkere vlakte op de maan, zie Mare (maanzee)